Trissonchulus är ett släkte av rundmaskar. Trissonchulus ingår i familjen Ironidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Trissonchulus